la Logne, ruisseau français de la Dordogne, affluent de la Vézère ;
 la Logne, rivière française de la Loire-Atlantique, affluent de la Boulogne ;
 la Logne, ruisseau français de la Loire-Atlantique, affluent de la Sanguèze ;
 la Logne, ruisseau belge de la province de Liège, affluent de la Lembrée ;
 Logne, ancienne commune de la Moselle, aujourd'hui intégrée à Rurange-lès-Thionville ;
 Logne, hameau de la commune de Ferrières en Belgique ;
 le château de Logne sur la commune de Ferrières en Belgique.
 le comté de Logne est un ancien territoire de Belgique.

Homophones 
 Lognes, commune française de Seine-et-Marne.
 l'aérodrome de Lognes-Émerainville en Seine-et-Marne.

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de toponyme